Philétaire est un nom ancien qui peut désigner :

 Philétaire ou Philétairos (343-263 av. J.-C.), fondateur de la dynastie des Attalides à Pergame en Anatolie.
 Philétaire ou Saint Philétaire († 311), martyr sous Galère, saint chrétien fêté le 30 décembre. 
 Philétaire ou Philaret  ou Saint Philétaire (), fils du préfet impérial, il fut arrêté quand on sut qu'il était chrétien. Condamné à être frappé de verges, il fut laissé pour mort. Il serait mort plus tard en exil dans une île de la mer de Marmara. C'est un saint chrétien fêté le 30 décembre (peut être identique au précédent ?).

Notes et références